Тьєрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 155 км на північний схід від Марселя, 36 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Офіційний сайт
 Тьєрі на сайті французького Національного інституту географії
 Тьєрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тьєрі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тьєрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тьєрі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи